ФК „Астана“ е казахстански футболен клуб от гр. Астана. Носи името „Локомотив“ до 2011 г.

История

Локомотив 
Основан е през 2009 г. от обединилите се „Мегаспорт“ и ФК „Алма-Ата“ под името „Локомотив“, Астана.

Първият треньор в историята на клуба е Вадиг Масудов. Той обаче не се задържа много и е сменен от Сергей Юран. Спонсор стават Казахстанските железници, а в Астана е построен стадион с капацитет 33 000 зрители. Юран подсилва отбора с бившите си съотборници от Спартак Москва Егор Титов и Андрей Тихонов. Освен тях, към отбора се присъединяват Патрик Овие и Андрей Карпович. Локомотив заема 2-ро място през сезон 2009. В началото на 2010 г. Титов и Тихонов напускат поради неплатени заплати. Треньор става немецът Холгер Фах. През 2010 г. „Локомотив“ завършва на 4-та позиция.

Астана 
От 2011 г. се казва ФК „Астана“. През 2014 г. под ръководството на Станимир Стоилов печели първа титла на Казахстан в историята си. Също под негово ръководство, отборът за първи път влиза в групите на Шампионска лига, като заедно с това става първият казахстански отбор, който ще играе в групите. През 2017 г. печели четвърта поредна титла, а в групите на Лига Европа завършва на второ място, като продължава напред в директните елиминации.

Състав 

 Елемент от точкуван списък

Успехи 
  Висша лига:
  Шампион (7, рекорд): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
  Второ място (2): 2009, 2013
  Бронзов медалист (6, рекорд):
  Купа на Казахстан:
  Носител (3): 2010, 2012, 2016
  Финалист (1): 2015
 Суперкупа на Казахстан:
  Носител (4): 2011, 2015, 2018, 2019
  Финалист (4): 2013, 2016, 2017, 2021

Екипировка 

 Домакин

 Гост

Участия в ЕКТ 
Последна актуализация:

Известни играчи 
 Андрей Тихонов
 Егор Титов
 Андрей Карпович
 Патрик Овие
 Максим Шатских
 Роман Герус
 Зелао
 Стефан Ги Есаме
 Атанас Курдов

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 ФК „Астана“ във Vesti.kz
 Астана в UEFA.com
 

Астана
Спорт в Астана